

Patronyme 
 John Henry Patterson (1867 - 1947), soldat et héros britannique ;
 John Tiffin Patterson (1940 - 2005), acteur et réalisateur américain ;
 John Patterson (1967 -), joueur de deuxième but américain de baseball ;
 John Patterson (1978 -), lanceur américain de baseball ;
 John Patterson (1872–1956), physicien et météorologue canadien.